Гранж:

 Гранж — поджанр альтернативного рока.
 Гранж, Жан-Батист (род. 1984) — французский горнолыжник, чемпион мира.